MacBook:

 MacBook (2006—2012)
 MacBook (2015—2019)
 MacBook Air
 MacBook Pro

См. также 
 Macintosh